Аманда — жіноче ім'я; іноді прізвище.
 «Аманда» — національна кінопремія Норвегії.
 Лія Аманда (;  2.09.1932) — італійська акторка.
 725 Аманда — астероїд головного поясу.

 «Аманда» (1996) — американський драматичний фільм, реж. Боббі Рот.
 «Аманда» (2009) — американський фільм-мелодрама, реж. Стів Марра.
 «Аманда» (2018) — французький драматичний фільм режисера Мікаеля Ерса.